Николай Пестов:
 Пестов, Николай Евграфович (1892—1982) — богослов, историк православной Церкви, доктор химических наук, профессор.
 Пестов, Николай Игоревич (род. 1974) — бывший глава города Подольск.